2 miejscowości w Polsce: 
 Pawły – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów 
 Pawły – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno 

Zobacz też: Żachy-Pawły